Asnières [] est un nom de villes françaises. Ernest Nègre dans sa Toponymie générale de la France (TGF) assigne une origine commune (§ 5654) aux différents Asnières : « latin de Caton l'Ancien molae asinariae, toujours au pluriel, « moulin mû par un âne », c'est le gros moulin, par opposition au petit moulin à bras, molae trusatiles ».

Cependant, les Asnières ne sont pas mentionnés avec le mot molae et remontent à une forme *Asinarias, basée sur le nom latin de l'âne asinus, suivi du suffixe -arias > -ières, qui lui confère le sens global d'« élevage d'ânes ». Par ailleurs, ce type toponymique propre aux régions de langue d’oïl va dans le sens d'un appellatif créé spécifiquement en gallo-roman septentrional, voire directement en langue d’oïl, de asne « âne » + suffixe -ière + -s locatif.

Asnières est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes françaises :

 Asnières, dans l'Eure ;
 Asnières, ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à Rothonay ;
 Asnières, ancienne commune de la Vienne, aujourd'hui intégrée à Monthoiron ;
 Asnières dans les Hauts-de-Seine, ancien nom d'Asnières-sur-Seine, jusqu'en 1968 ;
 Asnières-en-Bessin, dans le Calvados ;
 Asnières-en-Montagne, en Côte-d'Or ;
 Asnières-en-Poitou, dans les Deux-Sèvres ;
 Asnières-la-Giraud, en Charente-Maritime ;
 Asnières-lès-Dijon, en Côte-d'Or ;
 Asnières-sous-Bois, dans l'Yonne ;
 Asnières-sur-Blour, dans la Vienne ;
 Asnières-sur-Nouère, en Charente ;
 Asnières-sur-Oise, dans le Val-d'Oise ;
 Asnières-sur-Saône, dans l'Ain, (env. 70 habitants) ;
 Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine
 Asnières-sur-Vègre, dans la Sarthe, gentilé : Asniérois,
 Asnières-lès-Bourges, quartier de Bourges (Cher), commune indépendante de 1793 à 1795.

Voir aussi 

 Porte d'Asnières, une porte de Paris dans le .

Notes 

Homonymie de toponyme